Die Donnervögel (Dromornithidae) waren große, flugunfähige Vögel aus Australien und Tasmanien. Sie sind auch unter dem Namen Riesenemus oder in Australien als Mihirungs bekannt und gehören zu den Gänsevögeln (Anseriformes). Die ältesten Funde sind ca. 20 Millionen Jahre alt.

Dromornis australis und der Stirton-Donnervogel (Dromornis stirtoni) wurden über eine halbe Tonne schwer und 3 Meter hoch. Genyornis newtoni lebte noch im Pleistozän und war den Aborigines bekannt. Knochenfunde in menschlichen Siedlungen zeigen, dass er gejagt wurde. Er starb vor ca. 11.000 Jahren aus. Ihr Aussterben ist auf die Klimaveränderungen, Buschbrände und möglicherweise die Jagd zurückzuführen.

Systematik

Äußere Systematik 

Die systematische Stellung der Donnervögel wurde unterschiedlich ausgelegt wie nachstehende Kladogramme wiedergeben.
nach Murray, 2003

nach Agnolin, 2007

Innere Systematik 
Es sind fünf Gattungen mit acht Arten beschrieben:
 Barawertornis
 Barawertornis tedfordi Rich, 1979
 Bullockornis
 Bullockornis planei Rich, 1979
 Dromornis
 Dromornis australis Owen, 1872
 Dromornis murrayi Worthy, Handley, Archer & Hand, 2016
 Dromornis stirtoni Rich, 1979
 Genyornis
 Genyornis newtoni Stirling & Zietz, 1896
 Ilbandornis
 Ilbandornis lawsoni Rich, 1979
 Ilbandornis woodburnei Rich, 1979

Literatur 
 Alan Feduccia: The Origin and Evolution of the Birds. 2. Aufl., Yale University Press, New Haven/ London 1999, ISBN 0-300-07861-7.
 Peter F. Murray: Magnificent Mihirungs: The Colossal Flightless Birds of the Australian Dreamtime. Indiana University Press, 2003, ISBN 0-253-34282-1.

Weblinks 

 'Thunder Birds' - The Family Dromornithidae in Australian Museum online
 Stephen Wroe: The Bird From Hell? Nature Australia, Volume 26, no 7:56 - 63 online
 Morsche Knochen plagten den Donnervogel

Einzelnachweise 

Gänsevögel
Fossiler Vogel